Uthoff ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Rudolf Uthoff (1927–2020), deutscher Fotograf
 Johannes Uthoff (1930–2018) deutscher Geodät und Hochschulrektor
 Max Uthoff (* 1967), deutscher Kabarettist
 Reiner Uthoff (* 1937), deutscher Volkswirt und Theaterleiter

Siehe auch:
 Uhthoff